Михаил Туровский (род. 1933, Киев, Украинская ССР) — советский, американский  и -афорист украинского происхождения, член Академии искусств Украины. Живет в Нью-Йорке с 1979 года. Народный художник Украины (2008), член Академии Искусств Украины.

Биография 
Михаил Туровский родился в 1933 году в Киеве. В начале Великой Отечественной войны (в июле 1941 года) его отец ушёл добровольцем на фронт и погиб в 1943 году. Михаил Туровский был эвакуирован в Самарканд с матерью и старшим братом Анатолием (впоследствии скульптором).

В Самарканде Туровский поступил в художественную школу при Ленинградской Академии, которая была туда эвакуирована. Среди его одноклассников был Илья Кабаков (в дальнейшем — художник-концептуалист). После возвращения из эвакуации учился в Киевской республиканской художественной школе и Киевском художественном институте, где был учеником Татьяны Яблонской.

Брат — Анатолий Саулович Туровский (род. 1926), скульптор, литератор.

Награды и звания 
 Народный художник Украины (19 декабря 2008 года) — за весомый личный вклад в развитие украинского изобразительного искусства, многолетнюю плодотворную творческую и общественную деятельность.

Библиография
 Chelsea Art Museum Exhibition Catalogue (introductory essay by Serge Lenczner, NYC, USA)
 NOMI (Noviy Mir Iskusstva 4/45/2005, "Large Bodies: Great Success" by Serge Hollerbach, St. Petersburg, Russia)
 Monograph "MIKHAIL TUROVSKY" (Introductory article by Xavier Xuriguera, text by Serge Lenczner), Editions Sauveur Attard, France
 Catalogue for the retrospective exhibition at the National Art Museum of Ukraine, articles by Robert Morgan, Greg Kopelyan, Dmytro Horbachov)

Примечания

Ссылки 
 http://polyhymnion.org/art/misha
 Михаил Туровский, Афоризмы
 Holocaust Virtual Art Museum

Родившиеся в Киеве
Художники СССР
Художники Украины
Художники США
Иммигрировавшие в США из СССР